Vertigo har flere betydninger:
 Vertigo (sygdom) – en sygdom der skaber svimmelhed.
 Vertigo (film) – en film af Alfred Hitchcock fra 1958.